Батала () — верховне божество у тагалів, другого за чисельністю народу Філіппін
  () — невеликий острівець, приблизно 150 m long and 300 m wide
  (, ) — восьме за населенням місто штата Пенджаб, Індія